Тахтаджя́ния () — монотипный род кустарников и невысоких деревьев из семейства Винтеровые — одного из наиболее примитивных семейств цветковых растений. Эндемик Мадагаскара с очень ограниченным ареалом, встречается во влажных лесах мадагаскарских нагорий в северной части острова. Единственный африканский представитель семейства.

История открытия 
В 1909 году французский ботаник Жозеф Мари Анри Альфред Перье-де-ла-Бати (, 1873—1958) собрал на северо-западе Мадагаскара в горном массиве Манонгариво на высоте 1 700 м образцы неизвестного растения. В 1963 году французский ботаник Рене Капюрон (, 1921—1971), изучив эти образцы, пришёл к выводу, что они принадлежат новому виду растений. Капурон описал этот вид как представителя  рода  — Bubbia perrieri. В 1978 году это растение по причине сильного отличия от других буббий, а также от других винтеровых, было выделено Маргаритой В. Барановой (род. 1932) и Жаном-Франсуа Леруа (, (1915—1999) в отдельный род Takhtajania, который был назван в честь советского (российского, армянского) ботаника Армена Леоновича Тахтаджяна (1910—2009).

В 1970-х годах в Манонгариво неоднократно предпринимались попытки найти это растение, но успеха они не приносили. Однако в 1994 году в заповеднике Anjahanaribe-Sud, в 150 км к юго-востоку от того места, где в 1909 году был найден первый экземпляр тахтаджянии, местным ботаником Fanja Rasoavimbahoaka было найдено растение, которое в 1997 году было идентифицировано американским ботаником Джорджем Шацем () как тахтаджяния. Следующая экспедиция обнаружила на месте этой находки большую рощу тахтаджяний примерно из 250 растений. А в 2000 году была найдена третья популяция тахтаджянии — на восточной стороне полуострова Масуала.

Биологическое описание 
Тахтаджянии — вечнозелёные кустарники или невысокие деревья высотой от 5 до 9 м и с толщиной ствола до 11 см.

Сосуды у тахтаджянии отсутствуют, в связи с этим растение не может противостоять засухе и встречается только в тех местах, в которых в течение миллионов лет сохранялась достаточная влажность.

Листья глянцевые, по форме от овальных до обратнояйцевидных, супротивные, цельнокрайные, с заострённой верхушкой; перистонервные; без прилистников.

Цветки красно-розовой окраски, с двойным околоцветником. Гинецей паракарпный, состоит из двух полностью сросшихся плодолистиков. Плодолистики не дифференцированы на завязь, столбик и рыльце. На краях плодолистика находятся сосочковидные волоски, улавливающие пыльцу.

Классификация

Виды 
Род монотипен. Единственный вид: Тахтаджяния Перье — .

Синоним: 

Есть предположение, что тахтаджянии, найденные на восточной стороне полуострова Масоала, относятся к новому виду этого рода.

Таксономическое положение 
Монотипный род Тахтаджяния образует монотипное подсемейство в составе семейства :

Примечания

Литература 
 Баранова М. А. Семейство винтеровые (Winteraceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1980. — С. 117—121.

Ссылки 
 Аннотация статьи: George E. Schatz, Porter P. Lowry II, Annick Ramisamihantanirina (Missouri Botanical Garden). A lost «Living fossil» rediscovered in Madagascar // BEN (Botanical Electronic News), No. 175 November 3, 1997. ISSN 1188-603X. Проверено 18 октября 2008 г.
 TakhtajaniaEn.pdf Проверено 18 октября 2008 г.
 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 2008 IUCN Red List of Threatened Species (Список видов, находящихся под угрозой исчезновения). Takhtajania perrieri Проверено 18 октября 2008 г.
 Фотографии представителей семейства Винтеровые на Мадагаскаре (Missouri Botanic Garden) Проверено 18 октября 2008 г.

Винтеровые
Флора Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Монотипные роды растений